Чемпионат Канады по фигурному катанию 2011 года () — национальный чемпионат Канады сезона 2010-2011. Спортсмены  соревновались на детском (новички), юниорском и «взрослом» возрастных уровнях в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. 

Турнир проходил с 17 по 23 января 2011 года в Виктории, провинция Британская Колумбия на арене «Save-On-Foods Memorial Centre» (взрослые спортсмены и юниоры) и «Archie Browning Arena» (новички).

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда  на чемпионат мира в Токио, на чемпионат Четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Расписание 
UTC−5

21 января
 13:15 - 14:55 — Пары, короткая программа.
 15:50 - 17:25 — Танцы, короткий танец.
 18:20 - 20:50 — Женщины, короткая программа.

22 января
 12:00 - 14:50 — Женщины, произвольная программа.
 17:20 - 19:50 — Мужчины, короткая программа.
 20:50 - 22:50 — Пары, произвольная программа.

23 января
 12:00 - 13:55 — Танцы, произвольный танец.
 14:45 - 17:50 — Мужчины, произвольная программа.
 19:20 - 21:20 — Гала.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду 

WD = снялись с соревнований

Ссылки 

 Расписание чемпионата 
 Результаты «взрослого» чемпионата 
 Результаты новисов и юниоров 

Чемпионаты Канады по фигурному катанию
2011 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2011 году
Спортивные соревнования в Виктории (Британская Колумбия)
Фигурное катание в сезоне 2010/2011